Pedro Alexandrino de Carvalho — (1730 — 1812) pintor português
Pedro Alexandrino Borges — (1856 — 1942) pintor brasileiro
Pedro Alexandrino de Oliveira Filho — (1947 — 1974) guerrilheiro brasileiro
Pedro Alexandrino (Bocaina) — povoado do município de Bocaina, estado de São Paulo

Desambiguações de antropônimos